Löwen kan syfta på:

 Löwen (adelsätt) – svensk adelsätter 84, 207, 233, 276 och 1739

Geografi

Belgien 

 Leuven – kommun, Flandern, Provincie Vlaams-Brabant,

Polen 

 Lewin Brzeski (kommunhuvudort), Opole vojvodskap, Powiat brzeski, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar